Monosporium är ett släkte av svampar. Monosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Monosporium